Petricani ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Petricani (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Petricani (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani